Walnut Street Bridge ist der Name folgender im NRHP gelisteten Brücken:

 Walnut Street Bridge (Minnesota), ID-Nr. 02001705
 Walnut Street Bridge (Susquehanna River), ID-Nr. 72001115
 Walnut Street Bridge (South Dakota), ID-Nr. 99001692
 Walnut Street Bridge (Tennessee), ID-Nr. 90000300